Курля́ндия и Семига́лия () — вассальное герцогство, существовавшее в западной части современной Латвии, на территории исторических областей Курземе (Курляндия), Земгале (Семигалия) и Селия (Селония), с 1561 по 1795 год.

На протяжении практически всей истории герцогства, до 1791 года, правители Курляндии из династий Кетлеров (1561—1711) и Биронов (1737—1795) признавали себя вассалами Великого княжества Литовского и пришедшей ему на смену Речи Посполитой. Столицей герцогства была Митава (ныне Елгава в Латвии). При третьем разделе Речи Посполитой (март 1795 года) Курляндия была присоединена к Российской империи, где на её территории была образована Курляндская губерния. О попытке воссоздания Курляндского герцогства в 1918 году см. «Балтийское герцогство».

Образование герцогства 

Вплоть до 1561 года история Курляндии тесно связана с историей Ливонского ордена. В 1559 году ландмейстер ордена Готхард Кетлер признал протекторат великого князя литовского Сигизмунда II Августа над Ливонией. Благодаря этому, в 1561 году, с распадом орденских земель, Готхард Кетлер удержал за собой Курляндию и принял титул герцога. Секуляризованная Курляндия оказалась в ленной зависимости сначала от Великого княжества Литовского, а восемь лет спустя, после Люблинской унии, от Речи Посполитой, но зато обезопасила себя от экспансии Иоанна Грозного.

На момент образования в герцогстве существовало только два города: Голдинген и Виндава, город Газенпот был административным центром Курляндского епископства. В 1566 году поляки и литовцы изгнали Кетлера из Риги, после чего он был вынужден расположиться в замках Голдингена и Митавы, подхлестнув тем самым развитие обоих городов. Статус столицы получила Митава, дважды в год там собирался курляндский ландтаг. Позже городами становятся Бауск и Либава.

Отказавшись от штатгальтерства в Ливонии в 1568 году, Кетлер всё своё внимание сосредоточил на внутренних реформах в герцогстве: позаботился о повсеместном распространении реформационного учения, установил общие церковные визитации, поднял образование, содействовал восстановлению торговых отношений с Ливонией и Речью Посполитой. Сознавая непрочность сложившегося положения, и с целью обеспечить потомственную преемственность, Кетлер в 1570 году выдаёт новоявленным помещикам — бывшим ливонским рыцарям — «», по которой они становятся собственниками своих владений и вводится повсеместное крепостное право. Треть курляндских земель при этом оставалась в распоряжении самого Кетлера.

После смерти Кетлера (1587) его сыновья поделили герцогство — Фридрих получил Семигалию со столицей в Митаве, а Вильгельм остался правителем Курляндии с резиденцией в Голдингене. Братьям удалось прирастить владения отца за счёт выкупа у наследников Магнуса Ливонского епископства Пильтенского и приобретения через брачный союз орденского замка Гробина с околотком (они были заложены рыцарями герцогу прусскому). Вильгельм, однако, рассорился с братом и повёл борьбу с вольными настроениями в своих владениях. Помещики были поддержаны королём и, после убийства во время заседания ландтага лидеров оппозиции, герцог Вильгельм в 1616 году был лишён трона. Фридрих правил один до самой смерти в 1642 году, усвоив себе мирную политику отца.

Расцвет при Якобе Кетлере 

После смерти Фридриха герцогом был сын Вильгельма, Якоб (1642—1682). Он получил хорошее образование, много путешествовал, увлекался идеями меркантилизма, покровительствовал развитию портов (Виндавы и Либавы) и торговле с другими странами. Инициативой герцога Якоба являлось также развитие металлургического производства на территории герцогства. Экспорт продукции (в частности оружия) внёс существенный вклад в развитие экономики герцогства.

Якоб Кетлер даже сделал ряд попыток утвердиться на острове Джеймс у Гвинейского побережья. В Вест-Индии колония была основана на острове Тобаго 20 мая 1654 года, когда капитан Виллем Молленс объявил остров «Новой Курляндией». Также проектировалось расширение Митавской гавани спуском реки Аа (ныне Лиелупе) в море.

С началом Первой Северной войны в Курляндию вторглись шведы, заподозрив его в дружеских отношениях с царём Алексеем Михайловичем. Герцог взят был в плен и отвезён в Ригу (1658), его заморские владения захвачены голландцами. Появление Сапеги остановило успехи шведов. По Оливскому миру (1660) шведы отказались от всякого притязания на Курляндию; тогда же вернулся из плена и Якоб.

Ослабление Кетлеров и усиление русского влияния 

Сын Якоба, Фридрих Казимир (1682—1698), окружил себя роскошью, изводил всю казну на придворный блеск; ему пришлось заложить несколько герцогских имений и продать Новую Курляндию англичанам. Он принимал в Митаве Петра Великого. После его смерти престол перешёл к его малолетнему сыну, Фридриху Вильгельму, опекуном которого был его дядя Фердинанд.

С началом Великой Северной войны Курляндия снова стала театром военных действий, переходя из рук шведов в руки русских. Окончательно шведы оставили Курляндию после Полтавского сражения; её занял Б. П. Шереметев. В 1710 году Фридрих Вильгельм вернулся в Курляндию и женился на племяннице Петра Великого, Анне Иоанновне. На пути из Санкт-Петербурга в Курляндию герцог заболел и умер в январе 1711 года.

С этих пор русское влияние значительно усиливается в Курляндии. Вдовствующая герцогиня Анна до своего восшествия на русский престол в 1730 году проживала в Митаве, но всеми делами герцогства фактически заправлял русский резидент Пётр Михайлович Бестужев. Герцогом был объявлен дядя Фридриха Вильгельма — Фердинанд (1711—1737), последний представитель из рода Кетлеров по мужской линии. Боясь оппозиции дворянства, Фердинанд не приезжал в Курляндию, а оставался в Данциге, вследствие чего на съезде в Митаве 1717 году постановлено было лишить Фердинанда власти и передать правительственные функции в руки высших советников герцогства.

В 1726 году на герцогский титул начал претендовать граф Мориц Саксонский — незаконнорождённый сын польского короля Августа, в результате чего был спровоцирован Курляндский кризис. Россия заставила его в следующем же году покинуть пределы Курляндии и отказаться от притязаний на престол.

Правление Биронов 

Когда в 1733 году возник вопрос о замещении вакантной польско-литовской короны, Россия поддерживала кандидатуру Августа III, который согласился за то признать герцогом курляндским фаворита русской императрицы Анны Иоанновны, Эрнста Иоганна Бирона. Последнего признали и дворяне Курляндии. Бирон правил в Митаве с 1737 по 1741 год, ведя за счёт средств российской казны, к которым имел он неограниченный доступ, обширное строительство. В частности, он перестроил Митавский дворец своих предшественников.

С ссылкой Бирона в Сибирь Анна Леопольдовна заручилась поддержкой Австрии на то, чтобы провести в герцоги своего деверя Людвига-Эрнста Брауншвейгского. Не успел ландтаг узаконить избрание нового герцога, как Анна Леопольдовна сама лишилась власти в России, вследствие чего Курляндия осталась без герцога; так продолжалось до 1758 года. Август III снова разрешил высшим советникам страны управлять делами.

В 1758 году с разрешения России Курляндия уступлена Карлу Саксонскому, сыну Августа III. Он правил ею с 1758 по 1763 год больше на словах, чем на деле, ибо значительная часть дворянства сохраняла верность присяге, данной Бирону. В 1761 году тот вернулся из ссылки. Екатерина II, недовольная тем, что герцог Карл не разрешил русским войскам, участвовавшим в Семилетней войне, возвращаться в Россию через Курляндию, настояла на его смещении, и герцогом вторично признан был Бирон, управлявший до 1769 года. Он обязывался пропускать через Курляндию русские войска, не вступать ни в какие сношения с врагами России, оказывать веротерпимость православным и разрешить постройку православного храма в Митаве.

В 1769 году Бирон, изнурённый борьбой между пропольской и прорусской партиями, отказался от правления в пользу своего сына Петра, против которого сразу началось движение недовольного дворянства; он удержался на престоле только благодаря России. Женившись на графине Анне фон Медем, Пётр провёл несколько лет за границей; вернувшись в 1787 году в Курляндию, он снова должен был выдержать внутреннюю борьбу с недовольным дворянством.

Присоединение к России 

С третьим разделом Речи Посполитой ленная зависимость Курляндии от Польши прекратилась, и на ландтаге в Митаве, в том же 1795 году, Курляндия была присоединена к России. Была образована Курляндская губерния Российской империи.

Пётр сложил знаки герцогского достоинства и через пять лет умер. Дочери его — Вильгельмина и Доротея — вели экстравагантный образ жизни при лучших дворах Европы; первая из них была любовницей Меттерниха, вторая — Талейрана.

Нашествие Наполеона 
В 1812 году во время нашествия Наполеона герцогство, занятое французскими войсками, 1 августа было восстановлено под названием Герцогство Курляндское, Семигальское и Пильтенское, его временным главой стал Карл Иоганн Фридрих фон Медем. Однако в том же году наполеоновские войска были вынуждены оставить территорию герцогства, и оно было ликвидировано.

Герцоги Курляндии и Семигалии

См. также 
 Граница Речи Посполитой и Курляндии

Примечания

Литература 
 Kurlandya // Zygmunt Gloger Geografia historyczna ziem dawnej Polski — Kraków, 1903 r.

Ссылки 

 Курляндия.ру
 

Исторические области Латвии
Государства в истории Латвии
Курляндия
Феодальные владения Короны Королевства Польского
Светские княжества Священной Римской империи